Сакиев — тюркская фамилия, а так же фамилия, часто встречающаяся у осетин.

Известные носители:

 Сакиев, Алан Хасанович (род. 1981) — российский футболист.
 Сакиев, Шарипбай Кашкинбаевич (1913—1989) — казахский советский актёр театра.